Ball kan avse:

 Ball (hov) – en del av hästens hov
 Ball (auktor) – en auktorförkortning

Se även
 Ball Island – flera